Manorville kan syfta på:

 Manorville, New York
 Manorville, Pennsylvania